Der BMW AHG Cup 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Horb am Neckar. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 26. bis 31. Juli 2022 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Turnierplan Einzel als PDF auf der Homepage des TC Bildechingen
 Turnierplan Doppel als PDF auf der Homepage des TC Bildechingen

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Horb am Neckar